Di seguito una lista di asteroidi dal numero 423001 al 424000 con data di scoperta e scopritore.

423001-423100 

|-
|423001 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423002 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423005 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423008 - ||  ||  || NEAT
|-
|423009 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423010 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|423011 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423012 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|423013 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|423014 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|423015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423016 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|423017 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|423018 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|423019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423020 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|423021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423022 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423023 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423024 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423025 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423029 - ||  ||  || NEAT
|-
|423030 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423031 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423032 - ||  ||  || NEAT
|-
|423033 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423034 - ||  ||  || NEAT
|-
|423035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423037 - ||  ||  || CINEOS
|-
|423038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423039 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423044 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423045 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423046 - ||  ||  || NEAT
|-
|423047 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423051 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423052 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423054 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423055 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|423056 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|423057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423058 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|423059 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423060 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423061 - ||  ||  || NEAT
|-
|423062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423063 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423064 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423065 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423066 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423067 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423068 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423070 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423071 - ||  ||  || CSS
|-
|423072 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423076 - ||  ||  || NEAT
|-
|423077 - ||  ||  || Needville
|-
|423078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423079 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423082 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423083 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423086 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423087 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423088 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423091 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423092 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423093 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423094 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423095 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423096 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423097 Richardjarrell||  ||  || Balam, D. D.
|-
|423098 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423100 - ||  ||  || NEAT
|}

423101-423200 

|-
|423101 - ||  ||  || NEAT
|-
|423102 - ||  ||  || NEAT
|-
|423103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423104 - ||  ||  || NEAT
|-
|423105 - ||  ||  || NEAT
|-
|423106 - ||  ||  || NEAT
|-
|423107 - ||  ||  || NEAT
|-
|423108 - ||  ||  || CSS
|-
|423109 - ||  ||  || NEAT
|-
|423110 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423111 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423112 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423113 - ||  ||  || NEAT
|-
|423114 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423115 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423117 - ||  ||  || CSS
|-
|423118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423120 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423124 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423128 - ||  ||  || NEAT
|-
|423129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423132 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423134 - ||  ||  || NEAT
|-
|423135 - ||  ||  || NEAT
|-
|423136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423138 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423139 - ||  ||  || NEAT
|-
|423140 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423141 - ||  ||  || NEAT
|-
|423142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423143 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|423144 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423145 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423146 - ||  ||  || NEAT
|-
|423147 - ||  ||  || NEAT
|-
|423148 - ||  ||  || NEAT
|-
|423149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423150 - ||  ||  || CSS
|-
|423151 - ||  ||  || NEAT
|-
|423152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423154 - ||  ||  || CSS
|-
|423155 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423157 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423158 - ||  ||  || NEAT
|-
|423159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423161 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|423162 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423163 - ||  ||  || Young, J. W.
|-
|423164 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423165 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423166 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423167 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423168 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423171 - ||  ||  || NEAT
|-
|423172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423173 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|423174 - ||  ||  || NEAT
|-
|423175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423176 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423177 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423179 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423180 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423182 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423185 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423186 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423187 - ||  ||  || CINEOS
|-
|423188 - ||  ||  || Dellinger, J., Eastman, M.
|-
|423189 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423190 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423192 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423193 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423194 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|423195 - ||  ||  || NEAT
|-
|423196 - ||  ||  || NEAT
|-
|423197 - ||  ||  || Vale, M.
|-
|423198 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423199 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423200 - ||  ||  || NEAT
|}

423201-423300 

|-
|423201 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423202 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423205 Echezeaux||  ||  || Ory, M.
|-
|423206 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|423207 - ||  ||  || Ory, M.
|-
|423208 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423209 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423210 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423211 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423213 - ||  ||  || NEAT
|-
|423214 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423215 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423216 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423217 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423218 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423219 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423220 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423222 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423223 - ||  ||  || NEAT
|-
|423224 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423225 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423229 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423230 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423231 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423232 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423233 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|423234 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423236 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423238 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423241 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423244 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423255 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423256 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423258 - ||  ||  || NEAT
|-
|423259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423260 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423261 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423267 - ||  ||  || NEAT
|-
|423268 - ||  ||  || CSS
|-
|423269 - ||  ||  || Ory, M.
|-
|423270 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423276 - ||  ||  || CINEOS
|-
|423277 - ||  ||  || Clingan, R.
|-
|423278 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423279 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423280 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423281 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423282 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423283 - ||  ||  || Endate, K.
|-
|423284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423286 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423292 - ||  ||  || CSS
|-
|423293 - ||  ||  || CSS
|-
|423294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423295 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423296 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423297 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423298 - ||  ||  || CSS
|-
|423299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423300 - ||  ||  || Spacewatch
|}

423301-423400 

|-
|423301 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423302 - ||  ||  || CSS
|-
|423303 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423304 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423306 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423308 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423309 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423310 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423311 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423312 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423314 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423317 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423318 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423319 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|423320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423321 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423322 - ||  ||  || Saint-Sulpice
|-
|423323 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423325 - ||  ||  || McNaught, R. H.
|-
|423326 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423329 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423330 - ||  ||  || NEAT
|-
|423331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423333 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423334 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423335 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423337 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423338 - ||  ||  || CSS
|-
|423339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423340 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423343 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423344 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423347 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423351 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|423352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423353 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423354 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423357 - ||  ||  || Needville
|-
|423358 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|423359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423360 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423367 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423368 - ||  ||  || CSS
|-
|423369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423371 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423375 - ||  ||  || CSS
|-
|423376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423379 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423380 Juhászárpád ||  ||  || Piszkesteto
|-
|423381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423382 - ||  ||  || CSS
|-
|423383 - ||  ||  || CSS
|-
|423384 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423387 - ||  ||  || NEAT
|-
|423388 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423389 - ||  ||  || CSS
|-
|423390 - ||  ||  || NEAT
|-
|423391 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423393 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423394 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423396 - ||  ||  || NEAT
|-
|423397 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|423398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423399 - ||  ||  || CSS
|-
|423400 - ||  ||  || Spacewatch
|}

423401-423500 

|-
|423401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423406 - ||  ||  || NEAT
|-
|423407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423408 - ||  ||  || NEAT
|-
|423409 - ||  ||  || NEAT
|-
|423410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423412 - ||  ||  || NEAT
|-
|423413 - ||  ||  || NEAT
|-
|423414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423415 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423417 - ||  ||  || CSS
|-
|423418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423419 - ||  ||  || NEAT
|-
|423420 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|423421 - ||  ||  || NEAT
|-
|423422 - ||  ||  || NEAT
|-
|423423 - ||  ||  || NEAT
|-
|423424 - ||  ||  || NEAT
|-
|423425 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|423426 - ||  ||  || NEAT
|-
|423427 - ||  ||  || NEAT
|-
|423428 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423429 - ||  ||  || NEAT
|-
|423430 - ||  ||  || NEAT
|-
|423431 - ||  ||  || Jarnac
|-
|423432 - ||  ||  || NEAT
|-
|423433 Harsányi||  ||  || Piszkesteto
|-
|423434 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423436 - ||  ||  || CINEOS
|-
|423437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423440 - ||  ||  || NEAT
|-
|423441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423442 - ||  ||  || NEAT
|-
|423443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423444 - ||  ||  || CSS
|-
|423445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423448 - ||  ||  || NEAT
|-
|423449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423452 - ||  ||  || NEAT
|-
|423453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423456 - ||  ||  || CSS
|-
|423457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423458 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423460 - ||  ||  || Birtwhistle, P.
|-
|423461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423470 - ||  ||  || CSS
|-
|423471 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423472 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423474 - ||  ||  || NEAT
|-
|423475 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423476 - ||  ||  || CSS
|-
|423477 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423479 - ||  ||  || CSS
|-
|423480 - ||  ||  || CSS
|-
|423481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423482 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423485 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423486 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423487 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423488 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423490 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423495 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423498 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423499 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423500 - ||  ||  || Spacewatch
|}

423501-423600 

|-
|423501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423504 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423507 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423513 - ||  ||  || CSS
|-
|423514 - ||  ||  || CSS
|-
|423515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423516 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423517 - ||  ||  || CSS
|-
|423518 - ||  ||  || NEAT
|-
|423519 - ||  ||  || CSS
|-
|423520 - ||  ||  || NEAT
|-
|423521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423522 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423531 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|423532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423542 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423544 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423546 - ||  ||  || CSS
|-
|423547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423548 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423551 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423552 - ||  ||  || CSS
|-
|423553 - ||  ||  || CSS
|-
|423554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423555 - ||  ||  || CSS
|-
|423556 - ||  ||  || CSS
|-
|423557 - ||  ||  || CSS
|-
|423558 - ||  ||  || CSS
|-
|423559 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423560 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423561 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423563 - ||  ||  || NEAT
|-
|423564 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423566 - ||  ||  || NEAT
|-
|423567 - ||  ||  || CSS
|-
|423568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423571 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423574 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423575 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423576 - ||  ||  || CSS
|-
|423577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423578 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423579 - ||  ||  || CSS
|-
|423580 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423582 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423583 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423586 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423589 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423590 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423591 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423594 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423595 - ||  ||  || CSS
|-
|423596 - ||  ||  || NEAT
|-
|423597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423600 - ||  ||  || Spacewatch
|}

423601-423700 

|-
|423601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423610 - ||  ||  || CSS
|-
|423611 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423613 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423615 - ||  ||  || CSS
|-
|423616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423617 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423618 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423619 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423620 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423623 - ||  ||  || NEAT
|-
|423624 - ||  ||  || Ferrin, I.
|-
|423625 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423627 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423628 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423630 - ||  ||  || CSS
|-
|423631 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423632 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423635 - ||  ||  || NEAT
|-
|423636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423637 - ||  ||  || Mayhill
|-
|423638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423639 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423641 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423642 - ||  ||  || NEAT
|-
|423643 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423645 Quénisset ||  ||  || Merlin, J.-C.
|-
|423646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423647 - ||  ||  || NEAT
|-
|423648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423650 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423658 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423660 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423663 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423665 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423666 - ||  ||  || ADAS
|-
|423667 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423668 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423672 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423674 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423680 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423682 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423685 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423686 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423687 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423688 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423690 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|423691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423692 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423694 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423695 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423697 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423699 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423700 - ||  ||  || Spacewatch
|}

423701-423800 

|-
|423701 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423702 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423705 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423707 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423709 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423710 - ||  ||  || Nyukasa
|-
|423711 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423712 - ||  ||  || Healy, D.
|-
|423713 - ||  ||  || CSS
|-
|423714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423722 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423726 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423728 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423729 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423730 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423732 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423733 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423736 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423737 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423745 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423746 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423747 - ||  ||  || CSS
|-
|423748 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423749 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423752 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423753 - ||  ||  || CSS
|-
|423754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423759 - ||  ||  || CSS
|-
|423760 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423764 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423767 - ||  ||  || CSS
|-
|423768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423770 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423776 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423777 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423779 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423780 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423781 - ||  ||  || CSS
|-
|423782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423786 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423787 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423788 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423790 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423791 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423793 - ||  ||  || CSS
|-
|423794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423795 - ||  ||  || CSS
|-
|423796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423798 - ||  ||  || CSS
|-
|423799 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423800 - ||  ||  || Spacewatch
|}

423801-423900 

|-
|423801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423802 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423803 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423807 - ||  ||  || CSS
|-
|423808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423809 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423810 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423814 - ||  ||  || CSS
|-
|423815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423818 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423819 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423821 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423822 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423824 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423825 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423827 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423828 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423830 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423831 - ||  ||  || Eskridge
|-
|423832 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423833 - ||  ||  || NEAT
|-
|423834 - ||  ||  || NEAT
|-
|423835 - ||  ||  || NEAT
|-
|423836 - ||  ||  || NEAT
|-
|423837 - ||  ||  || NEAT
|-
|423838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423839 - ||  ||  || NEAT
|-
|423840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423843 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423844 - ||  ||  || NEAT
|-
|423845 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423849 - ||  ||  || NEAT
|-
|423850 - ||  ||  || NEAT
|-
|423851 - ||  ||  || NEAT
|-
|423852 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423853 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423854 - ||  ||  || NEAT
|-
|423855 - ||  ||  || NEAT
|-
|423856 - ||  ||  || NEAT
|-
|423857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423858 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423859 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423861 - ||  ||  || CSS
|-
|423862 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423864 - ||  ||  || NEAT
|-
|423865 - ||  ||  || CSS
|-
|423866 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423867 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423870 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423871 - ||  ||  || CSS
|-
|423872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423874 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423876 - ||  ||  || CSS
|-
|423877 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423879 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423885 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423888 - ||  ||  || CSS
|-
|423889 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423890 - ||  ||  || CSS
|-
|423891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423893 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423894 - ||  ||  || CSS
|-
|423895 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423897 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423898 - ||  ||  || LONEOS
|-
|423899 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423900 - ||  ||  || Spacewatch
|}

423901-424000 

|-
|423901 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423902 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423904 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423905 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423906 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423907 - ||  ||  || CSS
|-
|423908 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423909 - ||  ||  || CSS
|-
|423910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423914 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423915 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423916 - ||  ||  || CSS
|-
|423917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423919 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423920 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423921 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423922 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423923 - ||  ||  || Masiero, J.
|-
|423924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423926 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423928 - ||  ||  || CSS
|-
|423929 - ||  ||  || CSS
|-
|423930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423931 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423934 - ||  ||  || NEAT
|-
|423935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423936 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423938 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|423939 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423941 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423943 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423944 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423945 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423946 - ||  ||  || CSS
|-
|423947 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423948 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423951 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423952 - ||  ||  || CSS
|-
|423953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423955 - ||  ||  || CSS
|-
|423956 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|423957 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423963 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423964 - ||  ||  || CSS
|-
|423965 - ||  ||  || CSS
|-
|423966 - ||  ||  || CSS
|-
|423967 - ||  ||  || CSS
|-
|423968 - ||  ||  || CSS
|-
|423969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423970 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423971 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423973 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423974 - ||  ||  || Becker, A. C.
|-
|423975 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423977 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423980 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423981 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423982 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423985 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423988 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423990 - ||  ||  || CSS
|-
|423991 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423992 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423993 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423995 - ||  ||  || CSS
|-
|423996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423997 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|423998 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|423999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|424000 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0423001